Џон Глен може бити:
 Џон Глен () - амерички пилот, астронаут и сенатор
 Џон Глен () - британски филмски монтажер и редитељ
 Џон Глен () -британски политичар
 Џон Глен () - редитељ Пројекта Лазарус
 Џон Глен () - савезни судија из Мериленда
 Џон Глен () - један од оснивача Алберте
 Џон Глен () - градоначелник Атланте 1855.
 Џон Лајлс Глен, Млађи () - амерички савезни судија
 Џон Томас Глен () - градоначелник Атланте од 1889. до 1891.